ośrodkowy układ nerwowy (obecnie często stosowany skrótowiec to CUN)
 obwodowy układ nerwowy (rzadko)
 Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów